Серия B 1999/2000 () — 68-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 августа 1999 года и закончился 11 июня 2000 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1999/00 на legaserieb.it
 Серия B 1999/00 на rsssf.com

1999/2000
Италия
Футбол в Италии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000